Лонгйир может означать:
 Лонгйир — населённый пункт на Шпицбергене;
 Лонгйир, Джон Манро — американский исследователь.